Лукичев — русская фамилия. 

Известные носители:

Лукичев 
 Лукичев, Александр Николаевич (род. 1960) — вологодский политик, видный деятель российского социал-демократического движения.
 Лукичев, Владимир Фёдорович (род. 1954) — советский и российский учёный-физик, педагог, член-корреспондент РАН (2011).
 Лукичев, Олег Юрьевич (род. 1969) — российский кинооператор.



См. также 
 Лукичево
 Лукичевка